Астеропа или Стеропа в древногръцката митология е:
 Една от Плеядите, дъщерите на титана Атлант и Плейона. Любима на бога на войната Арес.
 Дъщеря на речния бог Кебрен
 Жена на речния бог Ахелой, майка на сирените „Митологическа библиотека“ Аполодор I 7, 10.
 Астеропа (митология)

Източници 

Нимфи